Ženská čtyřhra Australian Open 2021 probíhala v únoru 2021. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová. Dvojice se odhlásila pro zranění Mladenovicové, které si přivodila na počátku prosince 2020 během turnaje ITF v Abú Zabí. Rozlosování se uskutečnilo v neděli 7. února 2021.

Titul pro Elise Mertensovou a Arynu Sabalenkovou 
Vítězem se stal druhý nasazený, belgicko-běloruský pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, který ve finále za 1.19 hodiny zdolal české turnajové trojky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Ve vzájemných zápasech se tak ujaly vedení 2–1 a Češkám oplatily porážku z Australian Open 2019. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů a rozdělily částku 600 tisíc australských dolarů. Společně získaly pátou trofej a druhou grandslamovou trofej, když ovládly již US Open 2019. Mertensová vybojovala na okruhu WTA Tour jedenáctý deblový titul. Pro Sabalenkovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

První světový pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová podlehl ve druhém kole chorvatsko-srbské dvojici Darija Juraková a Nina Stojanovićová, když v rozhodujícím setu ztratil vedení gemů 5–3. Po zisku titulu se Mertensová a Sabalenková poprvé v kariéře posunuly na první dvě příčky deblového žebříčku WTA. Na jeho čele Sieovou vystřídala Sabalenková jako 44. jednička v historii a druhá běloruská po Nataše Zverevové.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (2. kolo)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (vítězky)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finále)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Bethanie Matteková-Sandsová (2. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (čtvrtfinále)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (3. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (3. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Jeļena Ostapenková (3. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Andreja Klepačová (2. kolo)
  Anna Blinkovová /  Veronika Kuděrmetovová (1. kolo)
  Laura Siegemundová /  Věra Zvonarevová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra